XSI steht für

 Softimage XSI, ein 3D Grafik- und Animationsprogramm zum Modellieren, Texturieren, Animieren, Simulieren und Rendern von 3D-Objekten.
 XSI - Extended Site Integration, ist eine RAD-Programmierumgebung für datenzentrierte Anwendungen auf Web-Basis.
 Eine Ausstattungsvariante beim Peugeot 106 und 306.
 XML Schema Instance, ein XML-Namensraum
 X/Open System Interface, eine Erweiterung des POSIX-Standards für Betriebssysteme 

 
XSI